Esther Fogiel (1934-2013), figure marquante de l’affaire Papon, jugée à Bordeaux en 1998 ;
 Marc-Olivier Fogiel (1969-), animateur, producteur d'émissions de télévision et de radio français ;
 Mieczysław Fogiel (1901-1990), artiste, musicien et chanteur polonais ;
 Yaël Fogiel, productrice française de cinéma.